Колодко () — украинская и польская фамилия. Известные носители:
 Колодко, Гжегож (род. 1949) — дважды министр финансов Польши, ключевой архитектор польских экономических реформ.
 Колодко, Евгения Николаевна (род. 1990) — российская толкательница ядра.

Примечания